LBY steht für:
 Libyen, ISO-3166-Länderkürzel
 Belle Air, albanische Billigfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flugplatz La Baule-Escoublac, La Baule-Escoublac, Frankreich (IATA-Code)
 Landesdienst Bayern der Deutschen Presse-Agentur

lby steht für:
 Lamu-Lamu (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Sprachen

Abkürzung